Die Parlamentswahl in Israel 1981 fand am 30. Juni 1981 statt. Gewählt wurden die 120 Abgeordneten der zehnten Knesset.

Ergebnis

Quellen 

 Tenth Knesset (Wahlergebnis auf der Website der Knesset; englisch)

Israel
1981